Sand Canyon (hrabstwo Kern)
 Sand Canyon (hrabstwo Los Angeles)